Алмаш има више значења:

 Алмаш
 Алмаш (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Алмаш (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Алмаш (Арад), општина у округу Арад у Румунији
 Алмаш, планина на западу Румуније